Чемпіонат Європи з фігурного катання 2023 — змагання серед фігуристів європейських країн, яке відбулося в Еспоо з 25 по 29 січня 2023 року. Спортсмени виступали в наступних категоріях: чоловіче і жіноче одиночне катання, парне фігурне катання і танці на льоду.

Розклад

Медалісти

Загалом

Коротка програма/танець

Довільна програма/танець

Медальний залік 

Коротка програма/танець

Довільна програма/танець

Результати

Чоловіки

Жінки

Пари

Танці на льоду

Посилання 
 Чемпіонат Європи на сайті International Skating Union
 

Січень 2023
Спортивні події 2023
Чемпіонати Європи з фігурного катання
2023 у європейському спорті